Le jambonneau est un terme culinaire français désignant l'extrémité du jarret de porc ou un petit jambon. Il est consommé frais, salé ou fumé. En outre, après avoir été braisé ou poché, le jambonneau est traditionnellement servi avec de la choucroute ou utilisé dans une soupe.

Le même terme peut également être utilisé pour désigner une cuisse de poulet qui a été farcie, généralement avec de la viande de force, façonnée comme un jambon et meurtrie. Une telle préparation est appelée jambonneau car elle a une forme similaire à celle du porc ou du jambon.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Jambonneau de mer ou Atrina
 Jambonneau hérissé ou Grande nacre

Cuisine française